HUJ est un sigle qui peut désigner :
 Histoire universelle des Juifs, un ouvrage collectif publié par Hachette, sous la direction d'Élie Barnavi, en 1992.

 Huj, un village arabe palestinien situé à 15 km au nord-est de la ville de Gaza.

HUJ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport municipal à usage public situé en Oklahoma, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports